Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1999 war die 13. Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt.

Weltmeister wurde der Ire Rodney Goggins durch einen 11:4-Sieg im Finale gegen den Niederländer Rolf de Jong. Vorjahresfinalist Robert Murphy schied in der Runde der letzten 32 gegen Ben Farnworth aus.

Modus 
In der Vorrunde wurden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Quellen 

1999
Snookerveranstaltung 1999
Billardturnier in Kairo